Лучшие синглы России 2019 года (Top All Media Hits Russia Annual Chart 2019) — итоговый список наиболее популярных синглов в России, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2019 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2019 года
2019
2019 год в музыке России